Адрие́н Маттене́ (; род. , Обонн, Франция) — французский теннисист, участник летних Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы 2010 года и серебряный призёр Европейских игр 2015 года в командах.

Спортивная биография 
На юниорском уровне главным достижением в карьере Маттене стала победа на юниорском чемпионате Европы 2005 года и выход в 1/8 финала чемпионата мира 2005 года. С 2006 года молодой французский теннисист стал выступать на турнирах под эгидой ITTF. В 2008 и 2009 годах Маттене в паре с Эммануэлем Лебессоном становился бронзовым призёром в парном разряде в финале мирового Про-тура ITTF. В 2009 году Адрьен стал победителем Средиземноморских игр в командном турнире. В 2010 году сборная Франции с Адрьеном в составе выиграла бронзу европейского первенства в чешской Остраве.

На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Маттене выступил только в одиночном разряде, поскольку сборная Франции не смогла пройти квалификационный отбор к Играм. Своё выступление Маттене, посеянный 14-м, начал сразу с третьего раунда, где в 4-х партиях уступил натурализованному австрийцу Чэнь Вэйсину и выбыл из дальнейшей борьбы за олимпийские медали. В 2015 году Маттене стал серебряным призёром первых Европейских игр в Баку в составе сборной Франции.

Достижения

Игровые 
Командный турнир
 Чемпион Европы: 2010; (в составе сборной Франции);
 Серебряный призёр Европейских игр: 2015; (в составе сборной Франции);
 Чемпион Средиземноморских игр: 2009; (в составе сборной Франции);

Клубы 
  Бошан
 2009 — 2012  Понтуаз
 2012 — 2014  Плюдерхаузен
 2014 — н.в.  Саарбрюккен

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ITTF
 Статистика выступлений на сайте ITTF

Игроки в настольный теннис Франции
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2012 года